Marmo ima više značenja:
 Marmo, Asti
 Marmo, Avellino
 Marmo, Verbano-Cusio-Ossola